Холстов — фамилия; имеет женскую форму Холстова.
 Холстов, Алексей Андреевич (1922—1989) — командир орудия стрелкового полка, старший сержант, Герой Советского Союза.
 Холстов, Виктор Иванович (род. 1947) — российский военный и государственный деятель, генерал-полковник, доктор химических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 См. также 
 Холстово